«Акционе́р» — русская еженедельная газета, выходившая в Москве в 1860—1863 годах.

История 
В 1860—1861 году газета являлась прибавлением к ежемесячному журналу «Вестник промышленности». В 1862 году выходила самостоятельно. В 1863 году была прибавлением к газете «День».

Редакторами газеты были Ф. В. Чижов и И. К. Бабст.

Ведущие сотрудники подписывались псевдонимами (Русский купец, Проезжий и др.).

Газета ставила своей целью защиту русской промышленности и торговли от иностранной конкуренции.

Состояла из следующих отделов: «Передовая статья», «Торговые дела», «Баланс и состояние счетов Госбанка», «Вексельный и денежный курсы», «Поезда железных дорог», «Последние цены акций на Санкт-петербургской бирже», «Объявления». После прекращения «Вестника промышленности» были добавлены ещё два отдела: «Обозрение русской промышленности» и «Торговля и промышленная хроника».

Ссылки 
 
 

Газеты Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1860 году